Typhlocyba — род цикадок из отряда полужесткокрылых. Встречаются повсеместно, кроме Австралии и Антарктиды. В мировой фауне более 80 видов.

Описание 
Цикадки длиной около 3—4 мм. Форма тела стройная. Основная окраска кутикулы жёлтоватая, на надкрыльях обычно рисунок из красно-оранжевых или коричневатых пятен. Дендрофильная группа, предпочитающая обитать на деревьях. В Палеарктике более 5 видов.

Классификация 

 Typhlocyba afghana
 Typhlocyba africana
 Typhlocyba alabamaensis
 Typhlocyba albida
 Typhlocyba andromache
 Typhlocyba aptera
 Typhlocyba arborea
 Typhlocyba arsinoe
 Typhlocyba athene
 Typhlocyba attenuata
 Typhlocyba aureolineata
 Typhlocyba babai
 Typhlocyba bakeri
 Typhlocyba beameri
 Typhlocyba bilaminata
 Typhlocyba bipunctula
 Typhlocyba calemia
 Typhlocyba cassiopeia
 Typhlocyba cestocephala
 Typhlocyba chandrai
 Typhlocyba choui
 Typhlocyba coronulifera
 Typhlocyba crassa
 Typhlocyba daliensis
 Typhlocyba dama
 Typhlocyba diaphana
 Typhlocyba epimiltia
 Typhlocyba equata
 Typhlocyba erythrinae
 Typhlocyba ethiopica
 Typhlocyba ferruginea
 Typhlocyba flavescens
 Typhlocyba frontalis
 Typhlocyba ghanii
 Typhlocyba hyposticta
 Typhlocyba iedidia
 Typhlocyba iguchii
 Typhlocyba inflata
 Typhlocyba internalis
 Typhlocyba irenae
 Typhlocyba ismaili
 Typhlocyba juglansae
 Typhlocyba karachiensis
 Typhlocyba lautipennis
 Typhlocyba maderae
 Typhlocyba marginata
 Typhlocyba margineguttata
 Typhlocyba medleri
 Typhlocyba medlerianum
 Typhlocyba melite
 Typhlocyba modesta
 Typhlocyba montana
 Typhlocyba napoensis
 Typhlocyba newara
 Typhlocyba nigeriana
 Typhlocyba nigricostalis
 Typhlocyba niobe
 Typhlocyba oneka
 Typhlocyba parababai
 Typhlocyba peltospila
 Typhlocyba piariae
 Typhlocyba prasina
 Typhlocyba pulchella
 Typhlocyba putmani
 Typhlocyba putnami
 Typhlocyba quadriappendicula
 Typhlocyba quercus
 Typhlocyba quercussimilis
 Typhlocyba rahmani
 Typhlocyba rubrasvulva
 Typhlocyba rubriocellata
 Typhlocyba sahlbergi
 Typhlocyba serrata
 Typhlocyba shawneeana
 Typhlocyba simlensis
 Typhlocyba simulans
 Typhlocyba sollisa
 Typhlocyba stactopeltus
 Typhlocyba subtilis
 Typhlocyba surcula
 Typhlocyba takizawai
 Typhlocyba tangerica
 Typhlocyba tata
 Typhlocyba tortosa
 Typhlocyba transviridis
 Typhlocyba triannulata
 Typhlocyba trimaculata
 Typhlocyba tubercula
 Typhlocyba unicorn
 Typhlocyba virescens
 Typhlocyba warana
 Typhlocyba yacaba

Примечания

Литература 
 Anufriev G. A. Notes on the genus Typhlocyba Germ. (Homoptera, Cicadellldae, Typhlocybinae)//Bull. Acad. pol. sci. Ser. sci. biol. 1973. Vol. 21, N 7—8. P. 505—509.
 Chiang, C.C., Hsu, T.C., Knight, W.J., 1989a. Studies on taiwanese Typhlocybinae (Homoptera: Cicadellidae). II. Tribe Typhlocybini and two new species of Zyginellini. Journal of the Taiwan Museum. 42(1): 99-146. (description, key).
 Christian, P.J., 1953a. Revision of the North American species of Typhlocyba and its allies (Homoptera, Cicadellidae). Univ. Kansas Sci. Bull. 35(2: 9): 1103—1277. (description, key).
 Mahmood, S.H., 1967a. A study of the typhlocybine genera of the Oriental region (Thailand, the Philippines and adjoining areas). Pacific Insects Monographs. 12: 1-52.
 Young, D.A. Jr., 1952b. A reclassification of Western Hemisphere Typhlocybinae (Homoptera, Cicadellidae). Univ. Kansas Sci. Bull. 35(1: 1): 3-217.

Typhlocybinae
Роды полужесткокрылых